Robert Richards (1884–1954) – brytyjski polityk
 Robert Richards (1885–1967) – australijski polityk
 Bob Richards, Robert Eugene Richards (1926–2023) – amerykański lekkoatleta i polityk
 Robert Richards (ur. 1971) – australijski wioślarz
 Robert J. Richards – amerykański filozof i historyk